Als Heroldsstück bezeichnet man in der Heraldik die Teilung eines Schildes in verschiedene Farben durch gerade, gebogene oder gebrochene Teilungslinien.

Von manchen Heraldikern werden Heroldsstücke in die bloßen Schildteilungen und die Heroldsfiguren unterteilt, wobei sich die Heroldsfigur dadurch von der bloßen Schildteilung unterscheidet, dass sich bei ihr durch Teilung und Tinktur eine figürliche Darstellungen ergibt.

Beispiele

Einzelnachweise 

!